Truxillo est une ville d'Estrémadure en Espagne.
 Simon Truxillo est un musicien français, membre du groupe Kaponz & Spinoza.
  Truxillo est un auteur français, coauteur du dictionnaire de la communication Armand Colin édition 1990.